Laura Sánchez Rodríguez (1972) mexikói úszónő, olimpikon
 Laura Sánchez López (1981) spanyol modell, televíziós színésznő
 Laura Sánchez Soto (1985) olimpiai bronzérmes mexikói műugrónő